Fairlie bezeichnet

 eine auf Robert Francis Fairlie zurückgehende Lokomotivbauart, siehe Fairlie (Lokomotive)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Fairlie (Neuseeland)
 einen Ort in North Ayrshire in Schottland, siehe Fairlie (Schottland)
 einen Nationalpark in Queensland in Australien, siehe Fairlies Knob National Park

Fairlie ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Fairlie (1917–1993), britische Romanistin und Literaturwissenschaftlerin
 Henry Fairlie (1924–1990), britischer Journalist, Kolumnist und Autor
 John A. Fairlie (1872–1947) US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Kristin Fairlie (* 1985) kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Margaret Fairlie-Kennedy (1925–2013), US-amerikanische Komponistin
 Robert Francis Fairlie (1831–1885), schottischer Dampflokingenieur

Siehe auch:
 Fairlee